Şemsi Ahmet Pacha connu également sous le nom de Chamsi-Pacha (né vers 1492 – mort le ) est un important noble et homme d'État ottoman d'origine albanaise qui occupe de nombreuses fonctions de haut rang dans l'Empire ottoman : gouverneur de Damas, de Roum, d'Anatolie et de Roumélie, et qui succède à Sokollu Mehmet Pacha comme grand vizir en 1579.

Ascendance 
Une légende (retransmise par İbrahim Peçevi) veut qu'il soit un descendant de Khalid ibn al-Walid, un général arabe ayant eu un rôle moteur dans la conquête musulmane de la Perse, puis dans celle du Levant. Cependant, les chercheurs contemporains (comme ) ont tendance à remettre en cause cette filiation en s'appuyant sur le fait que son nasab ne comporte que neuf maillons (étant donné que Khalid ibn Walid est mort en 642 et que Şemsi est né en 1492, cela voudrait que chacun des maillons ait eu un descendant à un âge moyen de 96 ans) et que la descendance patrilinéaire de Khalid ibn al-Walid se serait arrêté avec son petit-fils : Khalid ibn Abderrahmane.

Descriptions de Şemsi Ahmet Pacha 
 İbrahim Peçevi : 
  : 
  : 
 Müjdat Uluçam :

Notes et références 
 

Naissance en 1492
Décès à Constantinople
Décès en avril 1580
Militaire ottoman du XVIe siècle
Pacha du XVIe siècle
Gouverneur ottoman de Damas
Gouverneur ottoman d'Anatolie
Gouverneur ottoman de Roumélie
Grand vizir ottoman du XVIe siècle
Personnalité inhumée au cimetière militaire d'Edirnekapı
Militaire albanais
Personnalité militaire du XVIe siècle
Personnalité albanaise du XVe siècle
Personnalité albanaise du XVIe siècle